Après avoir été pour la première fois sport de démonstration aux Jeux olympiques d'été de 1972, un tournoi d'exhibition de badminton est organisé le  au gymnase de l'Université nationale de Séoul, lieu où sera organisé les compétitions de tennis de table la semaine d'après.

32 participants de 10 pays ont été admis au tournoi. Le malaisien Jalani Sidek a déclaré forfait en raison d'une blessure juste avant les jeux privant également son frère Razif Sidek pour le double. 

2890 spectateurs payants ont assisté aux compétitions. On compte 390 officiels et assistants ont veillé à ce que le tournoi se déroule sans problème notamment 126 personnes spécialisées du badminton.

Simple messieurs

Simple dames

Double messieurs

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1988
1988
Badminton en Corée du Sud
Sport de démonstration aux Jeux olympiques
Badminton en 1988